Sonnenburg ist der Name folgender Orte:

 Sonnenburg, Stadt im Kreis Oststernberg, Brandenburg, seit 1945: Słońsk, Dorf im Powiat Sulęciński, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Sonnenburg, Dorf im Kreis Gerdauen, 1928 bis 1945: Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Krzeczewo, Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Sonnenburg ist der Name folgender geographischer Ortsteile:

 Sonnenburg (Bad Freienwalde (Oder)), ein Ortsteil von Bad Freienwalde (Oder) in Brandenburg
 Sonnenburg (Öhringen), Einzelgehöft im zentralen Stadtteil von Öhringen im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Sonnenburg (Osterwieck), ein Ortsteil von Osterwieck in Sachsen-Anhalt
 Sonnenburg (St. Lorenzen), Ortsteil der Gemeinde St. Lorenzen in Südtirol

Sonnenburg ist der Name folgender Bauwerke:
 Burg Sonnenburg (Natters), ehemalige Burganlage bei Natters in Tirol
 Burgruine Sonnenburg (Bad Sulza), eine künstliche Burgruine in Bad Sulza, 1907 an der Stelle einer mittelalterlichen Burg erbaut
 Ordensschloss Sonnenburg, ehemaliger Sitz der Herrenmeister des Johanniterordens der Ballei Brandenburg
 Schloss Sonnenburg, Burg und ehemaliges Kloster in Südtirol

Historische Gebietsbezeichnungen:
 Landgericht Sonnenburg, Verwaltungseinheit bei Innsbruck, Tirol

Sonstiges:
 KZ Sonnenburg/Zuchthaus Sonnenburg im ehemaligen Kreis Oststernberg, Brandenburg, heute bei Słońsk, Polen
 Sonnenburggut, auch kurz Sonnenburg genannt, ein Landgut bei Schaffhausen, Schweiz

Sonnenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Sonnenburg (1848–1915), deutscher Chirurg
 Franz-Josef Falkner von Sonnenburg (1946–2020), deutscher Infektions- und Tropenmediziner 
 Friedrich von Sonnenburg (13. Jh.), fahrender Dichter
 Hans-Gerd Sonnenburg (1943–2012), deutscher Schauspieler
 Hedwig Sonnenburg (1889–1975), deutsche Autorin, siehe Hedwig Weiss (Schriftstellerin)
 Herbert Sonnenburg, deutscher General
 Kyle Sonnenburg (* 1986), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Paul Sonnenburg (1907–1988), deutscher Politiker (SED)
 Peter Sonnenburg (1859–1944), deutscher Klassischer Philologe
 Rainer Sonnenburg (* 1960), deutscher Zehnkämpfer
 Thomas Sonnenburg (*  1963), deutscher Sozialpädagoge

Siehe auch:
 Soneburg